Manchester Airport (IATA: MAN, ICAO: EGCC) is een internationale luchthaven nabij Manchester. Met ongeveer 25 miljoen passagiers per jaar is het het drukste vliegveld in Engeland op de Londense velden na. Samen met Luchthaven Londen Heathrow is Manchester een van de twee velden in het land met meer dan één start- en landingsbaan.

Northern Rail verzorgt een spoorwegverbinding tussen Station Manchester Airport en Manchester Piccadilly station in het centrum van de stad.

Geschiedenis 
In 1934 werd besloten dat op de huidige locatie het vliegveld van Manchester moest komen. De bouw werd uiteindelijk begonnen in 1935 en het veld kon officieel worden geopend op 25 juni 1938. Die dag ontving het zijn eerste lijnvlucht, uitgevoerd door de KLM op de route Amsterdam - Manchester. De vlucht werd uitgevoerd door een Douglas DC-2. Tot aan de Tweede Wereldoorlog bleef KLM de enige internationale lijndienst op het vliegveld.

Passagierscijfers 

Bron: caa.co.uk.

Externe links
 Manchester Aiport website
 Manchester Airports Group (MAG) website

Vliegveld in Engeland
Bouwwerk in Greater Manchester